Fronty naszące nazwę Ukraiński:
 Front Ukraiński (II RP) – polski z 1920, przemianowany na Środkowy
 Front Ukraiński (1919) – radziecki z 1919
 Front Ukraiński – radziecki z 1939
Zobacz też:
 1 Front Ukraiński
 2 Front Ukraiński
 3 Front Ukraiński
 4 Front Ukraiński